Красноре́ченское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Старомайнского района Ульяновской области. Административный центр — село Красная Река.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 4 населённых пункта: 2 села и 2 посёлка.

Примечания

Источники 
 Старомайнский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Старомайнского района